Tunesisch basketbalteam (mannen)
 Tunesisch basketbalteam (vrouwen)